Ел Агвакате има више значења:

 Ел Агвакате (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвакате (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агвакате (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агвакате (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Агвакате (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвакате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвакате (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвакате (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвакате (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвакате (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвакате (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвакате (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвакате (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агвакате (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате, Камино а Сочистлавака (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакате (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате, Педрегал (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакате (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате, Ла Сабаниља (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате, Ла Кантина (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате, Ел Агвакате Сан Мартин (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате, Ел Асерадеро (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакате (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате, Ел Агвакате де Дон Пуле (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате, Баранка дел Агвакате (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате, Примера Манзана (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате, Сегунда Манзана Каса Бланка (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакате (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Агвакате, Лабораторио (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Агвакате (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агвакате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агвакате (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агвакате, Ел Росарио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Агвакате (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Агвакате (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Агвакате (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Чикивитлан де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Маркос Артеага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сантијаго Лаољага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакате (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Агвакате (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Агвакате (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Агвакате (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Агвакате (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Агвакате (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Агвакате, Неблинас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Агвакате (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Агвакате (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате, Сентро ла Бахада (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агвакате (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвакате (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Агвакате (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвакате (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвакате (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвакате (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвакате (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвакате (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате, Ла Новена, Гранха (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате, Ел Чикозапоте (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате, Хардин Вијехо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агвакате (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Агвакате (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику